Maria de Aragão e Castela, Rainha de Portugal - filha de Isabel I de Castela e Fernando II de Aragão, casada com Manuel I de Portugal
 Maria de Espanha, Imperatriz da Alemanha (1528-1603), casada com o imperador Maximiliano II.
 Maria de Espanha (1580-1583) - infanta de Espanha, infanta de Portugal e arquiduquesa da Áustria. Filha de Filipe II / I

Desambiguação